Wentker ist der Familienname folgender Personen: 

 Erich Wentker († 1947) war bis 1932 Polizeipräsident in Harburg-Wilhelmsburg 
 Hermann Wentker (* 1959), deutscher Historiker